Pavel Novotný (n. 1973), ex calciatore e allenatore di calcio ceco
 Pavel Novotný (n. 1979), cestista ceco
 Pavel Novotný (n. 1977), attore pornografico ceco